Il existe deux diocèses danois portant ce nom :
 Diocèse catholique de Copenhague, au sein de l'église catholique romaine ;
 Diocèse luthérien de Copenhague, au sein de l'Église du Danemark.

Homonymie